Symfonische studies of XII études symphoniques, compositie voor piano van Robert Schumann uit 1837 (opus 13)
Falstaff (Elgar) of Symphonic Study in C minor, orkestwerk van Edward Elgar uit 1913 (opus 68)
Symfonische studie (Merikanto), compositie van Aarre Merikanto uit 1928